Оранж або Орандж ():

 Орандж — місто в Австралії.
 Оранж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Орандж — місто в південній частині штату Каліфорнія, в окрузі Орандж.
 Орандж — місто в США, найбільш східне місто в Техасі.
 Орандж — округ (графство) у штаті Індіана, США.
 Орандж — округ (графство) у штаті Вермонт, США.
 Орандж — округ (графство) у штаті Вірджинія, США.
 Орандж — округ (графство) у штаті Нью-Йорк, США.
 Орандж — округ (графство) у штаті Північна Кароліна, США.
 Орандж — округ (графство) у штаті Техас, США.
 Орандж — округ у центрі штату Флорида.
 Оранж — феод Бургундського королівства з центром в місті Оранж.
 Орандж-Біч — місто в окрузі Болдвін, штат Алабама, США.
 Оранжева — річка в Південній Африці
 12151 Оранж-Нассау (12151 Oranje-Nassau) — астероїд головного поясу, відкритий 25 березня 1971 року.

Див. також 
 Orange (значення)
 Орендж (округ, Каліфорнія)